Карнаух Николай Николаевич (18 октября 1938 года, — 16 октября 2010 года,) до 2010 года — директор Открытого института охраны труда, промышленной безопасности и экологии. Доктор технических наук.

Биография 
Начал трудовую деятельность на одном из металлургических заводов г. Запорожья в должности инженера. Возглавлял отдел охраны трудав ЦК Профсоюза рабочих металлургической промышленности, избирался секретарем и заместителем председателя профсоюза.

Окончил Днепропетровский металлургический институт по специальности «инженер-механик» в 1965 году.

В перестроечные годы под его руководством профсоюз был преобразован в Федерацию профсоюзов рабочих металлургической промышленности.

С 1993 года работал заместителем председателя Гостехнадзора, затем возглавил кафедру охраны труда Академии труда и социальных отношений. В 2001 году стал первым директором Института охраны труда и экологии академии.

Доктор технических наук, профессор. Лауреат премии Совета Министров СССР (1985). Возглавлял Координационный совет по разработке и внедрению полиэтиленовых технологий в системах газораспределения России. Член-корреспондент Российской инженерной академии, Международной инженерной академии и нескольких других аналогичных организаций, награжден орденом «Знак почета» и медалями.

С 1990 по 1993 год — председатель Федерации профсоюзов трудящихся горно-металлургической промышленности, г. Москва.

С 1993 по 1996 год — заместитель председателя Федерального горного и промышленного надзора России.

С 1996 по 1999 год — заместитель начальника Федерального горного и промышленного надзора России.

 Заместитель руководителя постоянной рабочей группы при Комитете по труду и социальной политике Государственной Думы РФ
 Действительный член (академик) двух международных и двух российских академий.
 Специалист в области промышленной безопасности, охраны труда и систем управления.
 Автор учебников, монографий, учебных пособий, более 200 научных, учебных и практических публикаций
 Автор принципиально новых направлений в области безопасности труда, применения новых технологий в металлургии и газоснабжении
 Международный эксперт, ведущий аудитор IRCA;

Награды 
 Лауреат премии Совета Министров СССР.
 Лауреат премии РАО «Газпром».

Доктора технических наук